Las siglas CFR pueden referirse a:

 Coste y Flete (Cost and Freight, en inglés), expresión utilizada en comercio internacional marítimo;
 Tasa de letalidad (Case Fatality Rate, en inglés), expresión utilizada internacionalmente para designar la tasa de mortalidad de una enfermedad;
 Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations, en inglés), de los Estados Unidos;
 Consejo de Relaciones Exteriores (Council on Foreign Relations, en inglés), una organización estadounidense no partidista;
 Căile Ferate Române, una empresa estatal de transporte ferroviario de Rumania;
 CFR Cluj, un equipo de fútbol rumano;
 CFR, código IATA del Aeropuerto de Caen-Carpiquet;
 Clan Furia Roja, un clan del videojuego Minecraft, que participa en las guerras de clanes del servidor Minecub.

Abreviatura latina 
 Cfr. o cf., abreviatura de confer, 'compara', utilizada en los escritos para indicar que se debe consultar otra obra.

Siglas